Technisch onderwijsassistent, vroeger ook wel amanuensis genoemd.
Toa (Bionicle), een Bioniclefiguur van Lego die op zijn beurt weer tot de serie Bionicle behoort.
Toa (rivier).
Toa (audiomerk), een professioneel audiomerk uit Japan. Gericht op achtergrondmuziekinstallaties en omroepsystemen.  
Technisch Oogheelkundig Assistent
Toa (dialect)
Toa (voornaam), Ecuadoraanse prinses van de Quichua indianenstam